Вы́бленочный у́зел в морском деле (;  — «ткацкий узел») — морской крепёжный промежуточный узел, применяемый в морском деле с единственной целью — создание выбленок на вантах, на что однозначно указывает морское название узла «выбленочный». Состоит из пары полуштыков. Равная тяга должна быть приложена на оба конца троса, выходящих по разные стороны из узла. На тросе из скользкого материала — ненадёжен. Для закрепления один из концов троса может быть провязан дополнительным утолщающим узлом. Для лёгкого развязывания может быть добавлена петля.

Узел «стрéмя» в альпинизме  применяют для создания петли для ноги при подъёме в технике «грудь-нога», отчего и приобрёл своё название «стремя». В альпинизме узел часто используют. Также может быть применён в спасательных работах для торможения верёвки и для самостраховки.

Отличие альпинистского узла «стремя» от морского «выбленочного» узла в том, что стремя завязывают всегда серединой верёвки.

Способ завязывания 

Существуют 3 способа завязывания выбленочного узла (стремя):
 Концом верёвки на опоре
 Серединой верёвки на опоре
 Без опоры и накинутый на что-либо для закрепления, как концом верёвки, так и серединой

Достоинства 
 Узел — прост
 Самозатягивающийся
 Легко завязывать
 Легко регулировать длину верёвки
 Легко развязывать (если верёвка сухая)
 Узел вокруг кола возможно завязывать одной рукой (если другая рука — занята)

Недостатки 
 Равная тяга должна быть приложена на оба конца, выходящих по разные стороны из узла
 Узел — ненадёжен
 Необходима схватка ходового конца троса с коренным (или сшивка, контрольный или стóпорный узел)
 Сильно затягивается на мокрой верёвке

Применение

В ткацком деле 
 Узел — ткацкий, о чём свидетельствует немецкое название узла ( — «ткацкий узел»)

В морском деле 
 Изначально в морском деле выбленочный узел применяли исключительно для крепления троса (выбленок) к вантам
 Для крепления кранцев к леерам яхты
 Для прикрепления выброски к швартову
 Для крепления врéменных оттяжек к стропу при работах с бимсами грузовых люков
 При подъёме шлангов для просушивания
 Для крепления буйрепа к якорю (бу́йрепный узел)
 Для фиксации румпеля в заданном положении используют выбленочный узел, концы которого крепят на утках по обеим сторонам от румпеля парусника

В быту 
 Для создания верёвочного ограждения, когда выбленочные узлы накидывают на круглые колья, вбитые в грунт
 Также выбленочный узел применяют в качестве связывающего узла для перевязывания свёртков и покупок
 Используется в скаутинге для вязания лéшенгов () как начальный узел

В альпинизме 
 В альпинизме узел «стремя» применяют для создания петли для ноги
 Для крепления верёвки к карабину при самостраховке
 Для вязания носилок

В искусстве 
 В главе 15 романа «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона упомянута английская идиома «мёртвый узел» во фразе Бена Ганна:

Но теперь вы все завязаны мёртвым узлом.

 Так называемый «мёртвый» узел () — узел, которым моряки завязывают выбленки на вантах парусных кораблей, который невозможно развязать, так как оба конца троса — натянуты, намертво затягивая узел, наподобие удавки
 В главе 29 «мёртвый» узел использован в виде изображения в качестве подписи. Фраза в русском переводе:

Да, — сказал один, — это подпись Флинта, можете не сомневаться. Д. Ф., а внизу — мёртвый узел. Он всегда подписывался так.

 В итальянской кинокомедии «Укрощение строптивого» главный герой (Элия) привязывал кровать выбленочным узлом для буксирования трактором

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
 Григорьев В. В., Грязнов В. М., Судовые такелажные работы, Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Транспорт», 1975, 112 с.
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 А. В. Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 130 с.
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. 
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. 
 
 Самойлов К. И. Морской словарь. — М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941
 Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. 
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288 
 Колин Джермен, Большая книга узлов: Издательство «Кладезь-Букс»; 2008; 114 с. 
 Колин Джермен, Морские узлы в обиходе: Издательство «Диля»; 2011; 96 с. 
 The Safe Climbing Book of Knots — Knots and Hitches for Professional Tree Work: Compendium of knots and hitches for use in Professional Tree Work: University of Copenhagen; Nødebo; August 2018; second edition
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка).

Примечания

Ссылки 
 
 Выбленочный узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»

См. также 
 Список узлов

Штыковые
Затягивающиеся узлы
Удавки
Схватывающие узлы
Связывающие узлы
Морские узлы
Ткацкие узлы
Узлы